Zărand, een gemeente in Roemenië
 Zaránd (comitaat), een historisch comitaat in het Koninkrijk Hongarije
 Zarand (Iran), een stad in de Iraanse provincie Kerman